Те́йлор Э́ллис-Уо́тсон (; род. 6 мая 1993, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американская легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге. Олимпийская чемпионка 2016 года в эстафете 4×400 метров.

Биография 
Начала заниматься лёгкой атлетикой в 12 лет в школе Springside High School в родной Филадельфии. Становилась чемпионкой штата, выходила в финал национальных соревнований. Установила рекорды школы на дистанциях 200, 400 метров и в эстафете 4×400 м.

В 2011 году поступила в Питтсбургский университет, где также была на ведущих ролях. Однако по прошествии 2 лет перешла в Университет Арканзаса в Фейетвилле вместе со своим тренером Крисом Джонсоном. В новой команде ей удалось добиться звания одной из быстрейших бегуний США на студенческом уровне. Тейлор регулярно становилась призёром в беге на 400 метров как на уровне Конференции, так и в национальном финале.

Настоящий прорыв произошёл в 2016 году. Она стала второй на чемпионате NCAA и зимой (с личным рекордом 51,51), и летом. Заняла четвёртое место на американском олимпийском отборе с личным рекордом 50,25, что дало ей право поехать на Олимпийские игры. Дебют за сборную в Рио-де-Жанейро пришёлся на предварительный забег в эстафете 4×400 метров, который американки выиграли и пробились в финал. Тейлор пробежала свой второй этап за 50,4. В финале вместо неё бежала другая спортсменка, но по регламенту Эллис-Уотсон также получила золотую медаль и стала считаться олимпийской чемпионкой.

В 2015 году получила степень бакалавра наук в области психологии, после чего продолжила обучение в аспирантуре по направлению клинической психологии (англ. Clinical and mental health counseling).

Имеет двух братьев (Райли и Дариус) и двух сестёр (Райана и Арианна).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Тейлор Эллис-Уотсон на сайте all-athletics.com
 Профиль Тейлор Эллис-Уотсон на сайте Олимпийских игр 2016 года

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года